* 1972 — «Одиночка» (Южный Вьетнам), режиссёр Хоанг Тхи Тхо
 1987 — «Одиночка» (Франция), режиссёр Жак Дерэ
 1991 — «Одиночка» (Индия), режиссёр Рамеш Сиппи
 2003 — «Одиночка» (Германия, США), режиссёр Грей, Феликс Гэри
 2009 — «Одиночка» (Япония), режиссёр Ёити Саи
 2010 — «Одиночка» (Россия), режиссёр Сергей Щербин
 2013 — «Одиночка» (Франция), режиссёр Кристоф Оффенштейн